El nombre de Catalina de Suecia puede referirse a:

La religiosa y santa católica Santa Catalina de Suecia.

Las reinas consortes de Suecia:
Catalina Sunnesdotter (fallecida en 1252). Esposa de Erik XI.
Catalina Karlsdotter (fallecida en 1450). Esposa de Carlos VIII.
Catalina de Sajonia-Lauemburgo (1513-1535). Primera esposa de Gustavo Vasa.
Catalina Jagellón (1526-1583). Esposa de Juan III.
Catalina Stenbock (1535-1621). Tercera esposa de Gustavo Vasa.
Catalina Månsdotter (1550-1612), también conocida como Karin Månsdotter. Esposa de Erik XIV.

Las princesas:
Catalina Vasa (1539-1610). Hija de Gustavo Vasa, condesa consorte de Frisia Oriental.
Catalina Vasa (1584-1638). Hija de Carlos IX, condesa consorte de Palatinado-Zweibrücken.